Compressidens är ett släkte av blötdjur. Compressidens ingår i ordningen Gadilida, klassen tandsnäckor, fylumet blötdjur och riket djur.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tandsnäckor
Compressidens